Włodzimierz Stępiński – polski aktor niezawodowy
 Włodzimierz Stępiński – polski historyk